Gibbodon es un género extinto de peces de la familia Brembodontidae. Vivió durante la época del Triásico Superior en Cene, Italia.

Especies 
Clasificación del género Gibbodon:
 † Gibbodon (Tintori 1981)
 † Gibbodon cenensis (Tintori 1981)

Referencias

Referencias adicionales 
 Pycnodontiformes: Pycnodus, Stemmatodus, Trewavasia, Coccodus, Micropycnodon, Proscinetes, Eomesodon, Palaeobalistum, Gyrodus, Gibbodon. Books LLC. ISBN 9781157441410.

Enlaces externos 

 Gibbodon Encyclopedia of Life.

Pycnodontiformes
Géneros de peces